Samwer ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Franz Samwer (1895–1958), deutscher Politiker und Versicherungsdirektor
 Friedrich Samwer (1892–1953), preußischer Offizier und Oberforstmeister
 Hans Samwer (1913–2006), deutscher Jurist, Versicherungsvorstand

 Konrad Samwer (* 1952), deutscher Physiker
 Sigmar-Jürgen Samwer (* 1938), deutscher Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Samwer (Familie)
 Samwer-Brüder